Сезон 2003/2004 стал для Челси 90-м, 12-м подряд в Английской Премьер-лиге и 98-м со дня основания клуба. В июле 2003 Кен Бейтс продал клуб российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Чемпионскую гонку клуб закончил на 2 меcте, уступив лишь непобедимому Арсеналу. В Кубке Англии клуб дошёл до 5 раунда, уступив Арсеналу.
В Суперкубке Англии Челси вылетел в 1/4 финала от Астон Виллы. Клуб неплохо выступил в Лиге чемпионов, дойдя до стадии 1/2 финала, где уступил Монако

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

155.700.000

Зима 

14.500.000

Ушли из клуба

Лето 

500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:170.200.000

Общая прибыль:500.000

Разница:169.700.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2003/2004